Europejski Challenge Juniorów w Curlingu 2013 odbył się między 3 a 8 stycznia 2013 w Pradze, w hali curlingowej Roztyly. W rywalizacji o miejsce w Mistrzostwach Świata Juniorów 2013 brało udział 12 reprezentacji kobiecych oraz 13 męskich, łącznie z 15 państw. 

W konkurencji juniorskiej na arenie międzynarodowej zadebiutowały Słowenki oraz reprezentacje Turcji. Z uczestnictwa wycofali się Słowacy, Hiszpanie oraz Hiszpanki, powróciły natomiast Austriaczki i Finki.

Awans do Mistrzostw Świata Juniorów 2013 wywalczyły reprezentantki Danii (Stephanie Risdal Nielsen), w finale były lepsze 4:1 od Węgierek (Dorottya Palancsa). W rywalizacji mężczyzn najlepsi byli Włosi (Andrea Pilzer), którzy w finale pokonali Duńczyków (Tobias Thune) 7:6.



Kobiety

Reprezentacje

Round Robin 
 Klasyfikacja grupy A

 Klasyfikacja grupy B

Sesja 1. 
4 stycznia 2013; 9:00

Sesja 2. 
4 stycznia 2013; 16:00

Sesja 3. 
5 stycznia 2013; 9:00

Sesja 4. 
5 stycznia 2013; 16:00

Sesja 5. 
6 stycznia 2013; 12:30

Sesja 6. 
6 stycznia 2013; 19:30

Sesja 7. 
7 stycznia 2013; 12:30

Sesja 8. 
7 stycznia 2013; 19:30

Play off

Tie-breaker

Półfinały 
8 stycznia 2013; 11:00

Finał 
8 stycznia 2013; 15:30

Klasyfikacja końcowa

Mężczyźni

Reprezentacje

Round Robin 
 Klasyfikacja grupy A

 Klasyfikacja grupy B

Sesja 1. 
3 stycznia 2013; 19:00

Sesja 2. 
4 stycznia 2013; 12:30

Sesja 3. 
4 stycznia 2013; 19:30

Sesja 4. 
5 stycznia 2013; 12:30

Sesja 5. 
5 stycznia 2013; 19:30

Sesja 6. 
6 stycznia 2013; 9:00

Sesja 7. 
6 stycznia 2013; 16:00

Sesja 8. 
7 stycznia 2013; 9:00

Sesja 9. 
7 stycznia 2013; 16:00

Play off

Tie-breaker  
8 stycznia 2013; 8:00

Półfinały 
8 stycznia 2013; 11:00

Finał 
8 stycznia 2013; 15:30

Klasyfikacja końcowa

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona internetowa 
 
 

2013
2013 w curlingu
Curling w Czechach
Sport w Pradze
2013 w Czechach